Albertine steht für:

 Albertine, weiblicher Vorname
 Albertine (Rose), Rambler-Rosensorte
 (1290) Albertine, Asteroid des Hauptgürtels

Albertine ist der Familienname folgender Personen:
 Viv Albertine (* 1954), britische Musikerin, Singer-Songwriterin, Autorin und Regisseurin